Fringe: Na granicy światów – amerykański serial science-fiction z 2008 roku
 Edynburski Festiwal „Fringe” (Edinburgh Festival Fringe) – jeden z największych festiwali sztuki na świecie organizowany od 1947 r.